Милан Луковић може бити:
 Милан Луковић (геолог) (1889–1972), српски геолог и академик САНУ.
 Милан Луковић (хокејаш на леду) (1986), српски хокејаш и од 2005. репрезентативац Србије.